Kaffeeküche steht für:
 Kaffeeecke in Unternehmen, Ort der Abteilungs-Kaffeemaschine
 Kaffeeküche (Grubenkantine), im Saarland gebräuchliche umgangssprachliche Bezeichnung für eine Kantine für die Mitarbeiter einer Grube